Ehrenfest ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Schröder-Ehrenfest (1898–1972), österreichische Malerin, Grafikerin und Textilkünstlerin
 Paul Ehrenfest (1880–1933), österreichischer Physiker
 Tatjana Ehrenfest-Afanassjewa (1876–1964), russisch-niederländische Physikerin und Mathematikerin
 Tatjana van Aardenne-Ehrenfest, auch Tatjana Pawlowna Ehrenfest, (1905–1984), niederländische Mathematikerin

Ehrenfest bezeichnet:

 Ehrenfest-Theorem
 Ehrenfestsches Paradoxon
 Ehrenfest-Modell (Ehrenfest-Kette)
 Ehrenfest-Klassifikation, siehe Phasenübergang
 (32796) Ehrenfest, Asteroid